Морозостойкость — может означать:

 Морозостойкость (механика) — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности.
 Морозостойкость (ботаника) — способность растений выдерживать без повреждений крайние отрицательные температуры за зимний период.